Riecke ist der Familienname folgender Personen:

 Addison Riecke (* 2004), US-amerikanische Schauspielerin
 Christian von Riecke (1802–1865), württembergischer Verwaltungsjurist und Beamter
 Eduard Riecke (1845–1915), deutscher Physiker, Professor in Göttingen
 Erich Riecke (1906–1992), christdemokratischer Politiker aus Dortmund
 Esther Riecke-Volkmann (* 1969), deutsche Künstlerin
 Friedrich Riecke (1794–1876), württembergischer Mathematiker und Forstwissenschaftler
 Gustav Adolf Riecke (1798–1883), württembergischer evangelischer Geistlicher und Pädagoge
 Hans-Joachim Riecke (1899–1986), nationalsozialistischer Politiker
 Henning Riecke (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Jörg Riecke (1960–2019), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Karl Friedrich Riecke (1802–1881), deutscher Mediziner und preußischer Militärarzt 
 Karl von Riecke (1830–1898), württembergischer Beamter und Staatsminister der Finanzen
Lea-Jasmin Riecke (* 2000), deutsche Leichtathletin
 Leopold Sokrates von Riecke (1790–1876), württembergischer Mediziner, Professor der Chirurgie und Geburtshilfe
 Victor Adolf von Riecke (1805–1857), württembergischer Mediziner
 Victor Heinrich Riecke (1759–1830), evangelischer Pfarrer und Schulmann

Außerdem:
 Riecke (Familie)
 Riecke (Schwarze Elster), ein Zufluss der Schwarzen Elster

Siehe auch:
 Rieckesches Prinzip
 Rieke
 Rike
 Ryke